Klasse D steht für:

 Klasse D, Bodentyp nach deutscher Systematik, siehe Bodentyp #Klasse D – Pelosole
 Klasse D, Fahrerlaubnisklasse in der EU, siehe Führerschein (EU-Recht) #Führerscheinklassen
 Klasse D, Fahrerlaubnisklasse in der DDR, siehe Führerschein und Fahrerlaubnis (Deutschland) #Fahrerlaubnisklassen in der DDR
 Klasse D, Netzklasse, siehe Netzklasse #Übersicht der Netzklassen
 Klasse D (Töpfer), attisch-griechische Keramikkünstlergruppe, siehe Liste der griechischen Töpfer und Vasenmaler/D #Künstler-Gruppen
 DHR-Klasse D, Lokomotive der Darjeeling Himalayan Railway
 SAR-Klasse D, Lokomotivenbaureihe der South African Railways, siehe PPR Nr. 1 bis 6
 U-Boot-Klasse D, britische U-Boot-Klasse

Siehe auch:
 Klasse-D-Verstärker, elektronischer Verstärker
 D-Klasse (Begriffsklärung)
 Baureihe D (Begriffsklärung)
 Modell D (Begriffsklärung)
 Serie D (Begriffsklärung)
 Typ D (Begriffsklärung)